ima više značenja.

 Sarmentoza (botanika), tip biljke
 Sarmentoza (hemija), tip šećera